Campionatul European de Baschet Feminin din 2019 (sau EuroBaschet Feminin 2019) a fost cea de a 37-a ediție a turneului european de baschet feminin, aflat sub egida FIBA Europe. Turneul a fost găzduit de Letonia și Serbia. Turneul s-a desfășurat în perioada 27 iunie - 7 iulie 2019.

Săli

Echipe calificate

Tragerea la sorți
Tragerea la sorți pentru turneul final a avut loc la Belgrad la 12 decembrie 2018.

Urnele valorice
Urnele pentru tragerea la sorți au fost stabilite la 10 decembrie 2018.

Țărilor gazdă, Letonia și Serbia, li s-a permis fiecăreia să aleagă o altă echipă pentru a juca în grupa opusă celei pe care o găzduiau, dar cu care nu juca. Letonia a ales Suedia pentru a juca în grupa A, în timp ce Serbia a ales Slovenia, care va juca în grupa D.

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Fazele eliminatorii
<onlyinclude>

Finala

Referințe

Legături externe

Site oficial

FIBA
Campionatul European de Baschet
baschet
2019 în sport
Competiții sportive internaționale găzduite de Serbia
Competiții sportive internaționale găzduite de Letonia